Тенеево — топоним:

 Тенеево — село, Чувашия, Аликовский район.
 Тенеево — деревня, Чувашия, Янтиковский район.
 Тенеево — село, Самарская область, Кошкинский район.
 Тенеево — озеро в Аликовском районе Чувашии.

См. также 
 Новое Тенеево — посёлок, Самарская область, Кошкинский район.